Mastering bezeichnet
 die Steuerung eines Bussystems in der Datenverarbeitung, siehe Busmastering.
 einen Prozess der Audio-Nachbearbeitung und den letzten Schritt der Musikproduktion vor der Plattenpressung; siehe Mastering (Audio).
 einen Produktionsschritt in der CD-/DVD-Pressung zur Herstellung des Glasmasters.